Allentown může být:

 Allentown (Georgie) – město v Georgii
 Allentown (New Jersey) – město v New Jersey
 Allentown (Pensylvánie) – město v Pensylvánii